Панна может означать:

 Панна — наименование незамужней женщины (обычно присоединяемое к фамилии или имени) в Польше, Чехии, Словакии, Украине, Белоруссии (см. Пан (обращение)).
 Панна — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Панна — туземное княжество Британской Индии.
 Панна — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.